Olympiazentrum (metrostation) - metrostation in München, Duitsland
 Olympia-Eissportzentrum - schaatscomplex nabij bovenstaand station
 Olympiapark - Olympisch complex gebruikt voor de Olympische Zomerspelen in 1972